Riedwiesenbach ist ein Gewässername:

 Riedwiesenbach (Braidbach), rechter Oberlauf des Braidbachs bei Braidbach, Gemeinde Bastheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern, der in die Els mündet
 Riedwiesenbach (Häringswiesenbach), rechter Zufluss des Häringswiesenbachs bei Rübgarten, Gemeinde Pliezhausen, Landkreis Reutlingen, der über den Reichenbach in den Neckar mündet
 Riedwiesenbach (Klingenbach), rechter Zufluss des Klingenbachs bei Ruit, Stadt Ostfildern, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg, der in die Körsch mündet

Siehe auch:

 Riedwiesengraben